Plaatsen
 Bie (Zweden), een plaats in Zweden
 Bie (Pidie), een plaats in de provincie Atjeh, Indonesië
 Bie (Syamtalira Bayu), een plaats in de provincie Atjeh, Indonesië

 Afkortingen
 Bureau International des Expositions (BIE), het Internationale Bureau voor het beoordelen van Tentoonstellingen (Expo’s)
 Air Méditerranée, een voormalige luchtvaartmaatschappij met ICAO-code BIE

 Personen
 Wim de Bie, van het Nederlandse duo Koot en Bie
 Herman Boon (pater) (gewoonlijk Bie genoemd, een Vlaams pater, geschiedkundige, docent en decaan

Zie ook 
 Bié (doorverwijspagina)
 De Bie (doorverwijspagina)
 Bi (doorverwijspagina)